

Sens courant 
 L'ermite est un homme qui choisit de vivre dans la solitude.

Zoologie 
 Les ermites sont des colibris de la sous-famille des Phaethornithinae

Patronyme
 Pierre l'Ermite
 Gilles l'Ermite

Fiction :
 L'Ermite, un personnage de fiction de la série Highlander.

Toponyme 
 l'Ermite est un "lieu-dit" situé dans la paroisse de Braine l'Alleud en Belgique.
 L'étang de l'Ermite se trouve au vallon du Vuylbeek, en forêt de Soignes

Voir aussi
 Un crustacé, le bernard-l'ermite
 Bernard Lermite, un personnage de bandes dessinées